Az 1999–2000-es magyar női kézilabda-bajnokság a negyvenkilencedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 2001
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1999
Magyarno~ikezilabdabajnoksag
Magyarno~ikezilabdabajnoksag